

Musica
Anxiety – album degli Smile Empty Soul del 2005
Anxiety – singolo degli Angels & Airwaves del 2011
Anxiety – album dei Ladyhawke del 2012
Anxiety – singolo di JoJo del 2021